HMS „Erebus” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 5 okrętów Royal Navy:
 HMS „Erebus” – slup, później okręt rakietowy z początku XIX wieku
 HMS „Erebus” – moździerzowiec, który brał udział w wyprawach badawczych do Antarktyki i Arktyki w XIX wieku
 HMS „Erebus” – bateria pływająca z lat 50. XIX wieku
 HMS „Erebus” – nazwa noszona przez pancernik HMS „Invincible” w latach 1904–1906
 HMS „Erebus” – monitor służący w obu wojnach światowych

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów